Ragazza col turbante – dipinto di Jan Vermeer (1665-1666), noto anche come Ragazza con l'orecchino di perla
La ragazza con l'orecchino di perla – romanzo di Tracy Chevalier del 1999 ispirato alla storia del quadro
La ragazza con l'orecchino di perla – film del 2003 diretto da Peter Webber, tratto dall'omonimo romanzo